

Ґалев — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ґалев — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства